Anders Hagström, švedski hokejist, * 14. avgust 1946, Švedska.

Hagström je v švedski ligi igral za štiri sezone za klub IFK Umeå, dve sezoni za Brynäs IF in šest sezon za MoDo Hockey.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na svetovnem prvenstvu 1970, kjer je bil dobitnik srebrne medalje.

Statistika kariere

|-
| IFK Umeå
| Švedska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IFK Umeå
| Švedska liga
| 67/68
|
| 21
| 0
| 3
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IFK Umeå
| Švedska liga
| 68/69
|
| 21
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IFK Umeå
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 0
| 3
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 70/71
|
| 20
| 1
| 3
| 4
| -14
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 71/72
|
| 20
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 72/73
|
| 20
| 4
| 2
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 73/74
|
| 28
| 3
| 1
| 4
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 74/75
|
| 22
| 3
| 7
| 10
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 75/76
|
| 34
| 1
| 8
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 76/77
|
| 31
| 1
| 3
| 4
|
| 16
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 77/78
|
| 12
| 1
| 0
| 1
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 258
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 54
| bgcolor="#7FFF00" | -14
| bgcolor="#7FFF00" | 82
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti IFK Umeå
Hokejisti IF Björklöven
Hokejisti MoDo Hockey